

Sigle 
 Christian Blind Mission  – organizzazione internazionale contro la cecità.
 Metano da carbone (Coal Bed Methane) – gas metano ricavato da giacimenti di carbone
 Commodore Business Machines  – denominazione di varie consociate della Commodore International Ltd.
 Common Berthing Mechanism  – meccanismo di aggancio comune (ingegneria aerospaziale)
 Condition Based Maintenance

Codici 
 CBM – codice aeroportuale IATA della base aerea di Columbus (Stati Uniti)

Informatica 
 Commodore CBM  – personal computer della Commodore Business Machines Inc.